Рэ́йчел Уи́лсон (; 12 мая 1977, Оттава, Онтарио, Канада) — канадская актриса.

Биография 
Рэйчел Уилсон родилась 12 мая 1977 года в Оттаве (провинция Онтарио, Канада). У Рэйчел есть брат — актёр Кэйли Уилсон.

Рэйчел начала свою кинокарьеру в 1989 году. В 2001 году Уилсон сыграла роль Ханны в фильме «Стеклянный дом». Всего она сыграла в 57-ми фильмах и телесериалах.

Ссылки